Tower Hill kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Tower Hill (kulle i Antarktis),

Storbritannien 

 Tower Hill, London, område, London Borough of Tower Hamlets, 
 Tower Hill (tunnelbanestation), London Borough of Tower Hamlets
 Tower Hill, West Midlands, stadsdel, Birmingham,

USA 

 Tower Hill, Illinois, ort, Shelby County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar